Secret se poate referi la:
 Secret (cântec), cântec scris de Madonna, Dallas Austin, Shep Pettibone
 Secret (album), album al cântăreței japoneze Ayumi Hamasaki din 2006
 Secret (film din 2009), regia Jae-gu Yoon
 Secret (film din 2017)

Vezi și